Арментерос () — испанская фамилия и топоним:

Персоналии 
 Арагон Арментерос, Лоренсо (род. 1974) — кубинский боксёр.
 Арментерос, Самуэль (род. 1990) — шведский футболист кубинского происхождения.
 Арментерос, Хосе (1992) — кубинский дзюдоист.
 Арментерос, Эмилиано (род. 1986) — аргентинский футболист, полузащитник испанской «Осасуны».

Топоним 
 Арментерос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.